Аполлоний () — восточноримский политический деятель середины V века.

В 436 году Аполлоний занимал должность комита священных щедрот при восточноримском императоре. В 442—443 годах он находился на посту префекта претория Востока. К этому времени относится несколько адресованных ему законов из Кодекса Феодосия. В 451 году Аполлоний присутствовал на Халкедонском соборе.

Литература 
 

Чиновники Римской империи
Префекты претория эпохи домината